

Селиці — село у гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства.

Селиці — село, громада округу Шаля, Нітранський край.